Der maltesische Fußballpokal ist unter dem Namen F.A. Trophy bekannt. Der offizielle Name lautet zurzeit U*Bet F.A. Trophy nach der maltesischen Lotteriegesellschaft U*Bet. Von 1995 bis 2002 hieß der Pokalwettbewerb Rothmans Trophy. Der Pokal ist ein Geschenk des englischen Fußballverbandes The Football Association im Jahr 1933. Dazu kam es, weil im Mai 1933 maltesische Fußballfans zum ersten Länderspiel der englischen Nationalmannschaft gegen Italien nach Rom reisten, um die englische Mannschaft zu unterstützen. Als Dank dafür stiftete der Verband einen silbernen Pokal. In Anlehnung an den englischen FA Cup wurde die Trophäe F.A. Trophy genannt.

Die beiden Rekordgewinner sind die Sliema Wanderers sowie der FC Floriana mit insgesamt 21 Pokalerfolgen. Aktueller Titelträger 2022 ist der FC Floriana.

Die Endspiele im Überblick 

* Gewinner des nationalen Doubles aus Meisterschaft und Pokalsieg.

Rangliste der Sieger und Finalisten

Siehe auch 
 Malta Football Association
 Maltese Premier League

Weblinks 
 maltafootball.com: Liste der Endspiele (englisch)
 mfa.com.mt: Homepage des Verbandes MFA (englisch)

Pokal